Taserujutaq bezeichnet:
 Taserujutaq (See, Maniitsoq, mittig), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Taserujutaq (See, Maniitsoq, nördlich), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Taserujutaq (See, Maniitsoq, südlich), See im Distrikt Maniitsoq, Grönland